Hermann Strebel ist der Name folgender Personen:

* Hermann Strebel (Malakologe) (1834–1914), deutscher Kaufmann, Malakologe und Ethnologe
 Hermann Strebel (Astronom) (1868–1943), deutscher Mediziner und Astronom 
 Hermann Strebel (Kabarettist) (1877–1949), deutscher Mundartdichter und Kabarettist